Philippe Olivier peut désigner :
 Philippe Olivier (1952-), musicologue français ;
 Philippe Olivier (1961-), homme politique français.